Acaromyces är ett släkte av svampar. Acaromyces ingår i klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Acaromyces